Go () может означать следующее:

 Go — компилируемый многопоточный язык программирования, разработанный компанией Google.
 Go! — многопоточный язык программирования.
 Go — рок-группа, созданная в 1976 году японским музыкантом Стому Ямашта. Так же называется и дебютный альбом этой группы.
 «Go» — второй сингл Моби и первый сингл из альбома «Moby», 1991 год.
 «Go» — песня австралийского рэпера The Kid Laroi и американского рэпера Juice WRLD, выпущенная 12 июня 2020 года.
 «Go — песня Скотта Фицджеральда, с которой он представлял Великобританию на «Евровидении-1988».
 «Go» — песня британской группы The Chemical Brothers.
 «Go» — песня американской группы Pearl Jam.
 GO — система пассажирского пригородного сообщения в Онтарио (Канада).

См. также 
 Го (значения)